Den Namen Schmelze tragen:

 der flüssige Aggregatzustand eines Feststoffes der durch einen Schmelzvorgang entsteht, siehe Schmelzen
 Schmelze (Eitorf), ein Ortsteil der Gemeinde Eitorf im Rhein-Sieg-Kreises, Nordrhein-Westfalens
 Schmelze (Stockach), ein Weiler der Stadt Stockach, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Schmelze (Friedrichswalde), ein Wohnplatz der Gemeinde Friedrichswalde, Landkreis Uckermark, Brandenburg